Zajcev je priimek več osebnosti:

 Aleksander Andrejevič Zajcev (1911-1965), sovjetski vojaški pilot in heroj Sovjetske zveze 
Aleksandr Zajcev, ruski šahist 
Boris Konstantinovič Zajcev (1881-1972), ruski pisatelj in dramatik
Oleg Aleksandrovič Zajcev (1939-1993), ruski sovjetski hokejist
Boris Mihajlovič Zajcev (1937-2000), ruski sovjetski hokejist
Igor Zajcev, ruski šahist
Nikita Zajcev (*1991), ruski hokejist
 Vasilij Aleksandrovič Zajcev (1910/1-1961), sovjetski vojaški pilot in heroj Sovjetske zveze 
Vasilij Grigorjevič Zajcev (1915-1991), sovjetski ostrostrelec in dvojni heroj Sovjetske zveze

Glej tudi 

 priimke Zajc, Zec, Zajkov, Zajac, Zajiček ...